Шахниха — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости.

География 
Расположена на западной окраине города Новосокольники, на реке Выдега (приток р. Большой Удрай).

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 743 человека.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Новосокольнической волости в качестве её административного центра.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района